Tempel van Minerva (Aventijn) - Een Romeinse tempel op de Aventijn in Rome
Tempel van Minerva Chalcidica - Een tempel op het Marsveld in Rome
Tempel van Minerva (Assisi) - Een bewaard gebleven Romeinse tempel in Assisi.